La Paternal (Buenos Aires) - wijk in Buenos Aires, Argentinië
 La Paternal (station) - treinstation in bovenstaande wijk